

Događaji
 Osniva se sirijsko-palestinski savez koji predvodi vladar Damaska, kralj Hadadezer, kao odgovor na asirijske prijetnje.

Rođenja

Smrti